La ganache peut être :
 en pâtisserie, la ganache est une préparation de chocolat pour la pâtisserie
 en anatomie, c'est une partie de la mâchoire inférieure du cheval
 dans le langage figuré, probablement passé par métonymie à son cavalier peu vif d'esprit, c'est une personne stupide. Plus particulièrement, une "vieille ganache" se dit d'un homme âgé pompeux et borné.
 en Gascogne et plus généralement dans le sud-ouest, une ganache est un terme péjoratif signifiant "tronche, gueule, visage" (par glissement du terme gascon ganaisha, gorge)
 en ameublement, la ganache est un grand fauteuil capitonné
 un apéritif composé d'arquebuse et d'eau de noix

Notes et références